Ел Регресо има више значења:

 Ел Регресо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Регресо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Регресо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику